

Стонінгтон — місто, штат Коннектикут
 Стонінгтон — місто, штат Мен
 Стонінгтон — селище, штат Іллінойс